

Anno 
 469 o 469 a.C.

Codici 
 469 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Courroux, nel cantone di Giura, in Svizzera

Matematica 
 469 – numero